Les Monstres, ce titre peut évoquer :

Cinéma 
 Les Monstres (I Mostri) est un film réalisé par Dino Risi, sorti en 1963 ;
 Les Monstres (The Munsters) est une série télévisée créée par Joe Connelly et Bob Mosher, diffusée en 1964-1966 ;
 Les Monstres est un film égyptien d'Ali Abdelkhalek (1987) ; 
 Les Nouveaux Monstres sont arrivés (The Munsters Today) est une série télévisée diffusée entre 1988 et 1991 ;
 Les Monstres (Here Come the Munsters) (téléfilm) réalisé par Robert Ginty en 1995.

Littérature
 Les Monstres (Monsters) est un recueil de huit nouvelles de science-fiction, écrites par A. E. van Vogt entre 1940 et 1950, mais publiées en recueil en 1965 seulement.

Homonymie de titre